Berneuil se poate referi la:
Berneuil, localitate în departamentul Charente, Franța
Berneuil, localitate în departamentul Charente-Maritime, Franța
Berneuil, localitate în departamentul Haute-Vienne, Franța
Berneuil, localitate în departamentul Somme, Franța
Berneuil-en-Bray, localitate în departamentul Oise, Franța
Berneuil-sur-Aisne, localitate în departamentul Oise, Franța